Mesapamea armoricae är en fjärilsart som beskrevs av Culot 1909. Mesapamea armoricae ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
armoricae